Такмичење у трци на 1.500 метара у мушкој конкуренцији на 2. Светском првенству у атлетици на отвореном 1987. у Риму, (Италија) је одржано 3., 4. и 6. септембра на Олимпијском стадиону Олимпико.

Титулу освојену 1983. у Хелсинкију бранио је Стив Крам из Уједињеног Краљевства.

Земље учеснице 
Учествовала су 39 атлетичара из 25 земаља.

  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)

  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)

Освајачи медаља

Рекорди 
Списак рекорда у трци на 1.500 метара пре почетка светског првенства 28. августа 1987. године:

Најбољи резултати у 1987. години 
Десет најбржих атлетичара 1987. године на 1.500 метара, пре почетка светског првенства (28. августа 1987) заузимало је следећи пласман.

 Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 3. септембра1987. године. У квалификацијама су учествовала 39 такмичара подељени у 3 групе. Пласман у полуфинале изборила су по 6 најбржа атлетичара из сваке групе (КВ) и 6 атлетичара са најбољим резултатима (кв).,,

Полуфинале 
Такмичење је одржано 4. септембра 1987. године. У полуфиналу су учествовала 24 такмичара, подељени у 2 групе. У финале су се пласирали по 5 првопласирана из група (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв).,,

Финале 
Такмичење је одржано 6. септембра1987. године.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1987. на сајту WA
 Резултати трке на 1.500 м на сајту WA
 Резултати квалификације и полуфинале на 1.500 м на сајту maik-richter.de
 Резултати финала на 1.500 м на сајту maik-richter.de

Светско првенство у атлетици на отвореном 1987.
Трка на 1.500 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном